Стюа́ртия () — род двудольных цветковых растений, включённый в трибу Stewartieae семейства . Единственный род трибы.

Название 
Научное название рода было впервые употреблено Карлом Линнеем в 1741 году. Линней описал новый вид Stewartia malacodendron по рисунку Фридриха Эрхарта с образцов Айзека Лоусона. В письме к Линнею Лоусон просил назвать это растение именем Джона Стюарта, шотландского дворянина, увлекавшегося ботаникой.

Ботаническое описание 
Представители рода — листопадные, реже вечнозелёные кустарники или деревья, достигающие 20 м в высоту.

Листья на коротких крылатых черешках, ланцетовидной, яйцевидной или эллиптической формы, с зазубренным краем, кожистые или плёнчатые, заострённые к концу.

Цветки до 12 см в диаметре, пазушные, одиночные или в кистевидных соцветиях. Прицветники небольшие, обычно не опадающие. Чашечка разделена на 5 нахлёстывающихся друг на друга чашелистиков. Венчик белого или светло-жёлтого цвета, разделён на 5 (иногда 6—8) лепестков. Тычинки многочисленные, в количестве от 50 до 150, ближе к основанию срастающиеся в тычиночную трубку. Пестики в числе 1 или 5, с цельным или 4—6-раздельным рыльцем. Завязь верхняя, пятигнёздная, с 2—7 семязачатками в каждом гнезде.

Плод — коричневая коническая или яйцевидная коробочка, раскрывающаяся пятью створками. Семена в числе 2—4, мелкие, обратнояйцевидные, блестящие, коричневые или красноватые, иногда крылатые.

Число хромосом — x = 15, 18.

Ареал 
Виды рода Стюартия в естественных условиях распространены в Восточной Азии и на востоке Северной Америки. Вечнозелёные виды известны только из Азии.

Таксономия

Синонимы

Виды

Примечания

Литература 
 

Чайные
Таксоны растений, названные в честь людей